Morbihan steht im Bretonischen für kleines Meer und bezeichnet

 die Meeresbucht Golf von Morbihan
 das nach der Bucht benannte 1790 gegründete Département Morbihan